Desa Bodag kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bodag (administrativ by i Indonesien, lat -8,19, long 111,31), Jawa Timur, 
 Desa Bodag (administrativ by i Indonesien, lat -7,72, long 111,63), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar